Il singolare maschile del torneo di tennis Prague Open 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Albert Portas che ha battuto in finale Fernando Vicente 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Franco Squillari (quarti di finale)
 Leander Paes (primo turno)
 Andrei Pavel (primo turno)
 Orlin Stanojčev (primo turno)

 Younes El Aynaoui (primo turno)
 Oleg Ogorodov (primo turno)
 Gastón Etlis (primo turno)
 Juan Antonio Marín (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Prague Open 1997